Das Dameneinzel der Australian Championships 1949 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Nancye Bolton. Im Endspiel setzte sich Doris Hart gegen Nancye Bolton mit 6:3 und 6:4 durch. Für Dart war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1949